Ла Гвадијана има више значења:

 Ла Гвадијана (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Гвадијана (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гвадијана (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику